Михаил Алексеевич Семёнов (род. 6 февраля 1986 года, Остров, Псковская область) — белорусский, а ранее российский лыжник и биатлонист, участник Олимпийских игр в Сочи, призёр Универсиады. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Карьера 
В лыжном Кубке мира Михаил Семёнов дебютировал в составе сборной России 20 января 2007 года, тогда же впервые попал в тридцатку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет семь попаданий в тридцатку лучших на этапах Кубка мира — пять в личных гонках и два в командных. Лучшим результатом в итоговом общем зачёте Кубка мира является 72-е место в сезоне 2012/2013.

В 2009 году сменил гражданство и стал выступать за Белоруссию, тогда же переквалифицировался в биатлонисты. Выступал в сезоне 2009/2010 в Кубке мира по биатлону, но без особого успеха, лишь раз попав в 40 лучших и завоевав очки в зачёт Кубка, в остальных гонках занимал с 44 по 95 места. По итогам сезона занял 103 место в общем зачёте Кубка мира. Ни в Олимпийских играх, ни в чемпионатах мира, как биатлонист, участия не принимал. Со следующего сезона вернулся в лыжные гонки и продолжил карьеру лыжника.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи, стартовал в пяти гонках: 15 км классическим стилем — 59-е место, скиатлон 15+15 км — 24-е место, масс-старт 50 км — 17-е место, эстафета — 14-е место и спринт — 48-е место.

За свою карьеру принимал участие в двух чемпионатах мира, лучший результат — 10 место в командном спринте на чемпионате мира 2013 года, а в личных гонках 35 место в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира 2011 года.

Ссылки 
 
 
 
 Интервью с Семёновым

Лыжники России
Лыжники Белоруссии
Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты по алфавиту
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года